Демолеонт () — имя ряда персонажей древнегреческой мифологии:

 Демолеонт — троянец, упомянутый в «Илиаде», сын Антенора и Феано, убитый Ахиллом;
 Демолеонт — сын Деимаха;
 Демолеонт — кентавр;
 Демолеонт — спутник Тесея.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов